Leudesdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Leudesdorff (1885–1954), deutscher Schauspieler und Intendant des Thalia Theaters Hamburg
 Irma Hartje-Leudesdorff (1881–1958), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Lore Ribbentrop-Leudesdorff (* 1902 als Lore Leudesdorff; † 1986), deutsche Bauhaus-Künstlerin
 Philine Leudesdorff-Tormin (* 1892 als Philine Tormin; † 1924), deutsche Schauspielerin
 René Leudesdorff (1928–2012), deutscher evangelischer Geistlicher und Autor

Siehe auch:
 Leutesdorf